Die 44. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1940/41 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Lugano.

Nationalliga 

|}

Aufstiegsspiele 
Da die Nationalliga von 12 auf 14 Mannschaften vergrössert werden sollte, stieg in diesem Jahr keine Mannschaft aus der Nationalliga ab. Die drei erstplatzierten Mannschaften der Gruppen Ost, Zentral und West aus der 1. Liga spielten drei Entscheidungsspiele um die zwei Aufstiegsplätze in die Nationalliga.

|}

Der FC Zürich und Cantonal Neuchâtel stiegen in die Nationalliga auf.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 
 L’Express und L’Impartial Jahre 1940/41 – Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1940/41 – Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1940/41 – Website (italienisch)

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

1941
Fußballsaison 1940/41